«Металлург-Оскол» — российский футбольный клуб из Старого Оскола.

История 
Клуб основан в 1997 году. Первое название — Спортивный клуб «ГосНИ—Спартак». В 2005 году — Спортивный клуб «Оскол-Динамо». В 2006—2009 годах — футбольный клуб «Зодиак». Изменение названия клуба было связано с тем, что в состав учредителей клуба вошла строительная компания ООО «Зодиак».

В 2007 году клуб занял первое место в любительской лиге, в зоне «Черноземье». С 2008 года выступал в зоне «Центр» второго дивизиона.

В 2009 году был переименован в «Зодиак-Оскол», в 2010 — в «Металлург-Оскол». В Кубке России 2011/2012 дошёл до 1/16 финала, где с минимальным счётом уступил «Томи».

В 2014 году снялся с соревнований второго дивизиона из-за финансовых проблем. В 2015 году под названием «Оскол-Динамо» участвовал в чемпионате Белгородской области.

В Старом Осколе существовал также футбольный клуб «Оскол», до 1994 года носивший название «Металлург».

С 2015 года команда с названием «Металлург-ОЭМК» начала выступать в любительской лиге (зона «Черноземье»), в сезонах-2015 и 2016 она занимала 3-е место, а в сезонах 2017 и 2018 становилась победителем зонального турнира.

В апреле 2021 года клуб снова возвращает себе название «Металлург-Оскол». По сообщениям СМИ это решение поддержано основным спонсором клуба и даст игрокам «возможность полностью посвятить себя тренировкам и спортивным достижениям».

Цвета клуба

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата России во Втором дивизионе, зона «Центр»: 2010.
 Победитель: III дивизиона (люб.) / ЛФЛ МОА «Черноземье» (2): 2007, 2008.
 Бронзовый призёр: III дивизиона (люб.) / ЛФЛ МОА «Черноземье» (2): 2006, 2015, 2016.
 Обладатель Кубка МОА «Черноземье»/СФФ «Центр»: 2015, 2017, 2019
 Победитель первенства Белгородской области: 2002.
 Победитель Чемпионата Белгородской области в клубном зачёте: 2003.
 Финалист Кубка Белгородской области: 2003.
 Обладатель «Кубка Регионов Черноземья-2013»
 Самый лучший результат в Кубке страны: 1/16 финала Кубка России — 2011/12.
 Самая крупная победа:
 5:0 «Ника» (Москва).
 Самое крупное поражение:
 0:5 «Сокол» (Саратов).
 Самая длинная победная серия:
 сезон 2010 года, 6 матчей.
 Самая длинная серия без побед:
 сезон 2008 года, 7 матчей.

Статистика выступлений

Известные игроки 

  Алексей Головин
  Артём Самсонов
  Константин Советкин
  Виктор Навоченко
  Виктор Будянский

Примечания

Ссылки 
 Официальная группа Вконтакте
 Профиль на сайте Wildstat.ru
  («Металлург-ОЭМК»)
  («Металлург-Оскол»: 1997—2014)
 Профиль клуба на сайте Вторая лига.ру
 История клуба на klisf.info

Футбольные клубы Белгородской области
Спортивные клубы Старого Оскола